Tcharano ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Osttimor:

 ein Dorf und Aldeia im Suco Cacavei, Verwaltungsamt Lospalos, Gemeinde Lautém, siehe Cacavei
 eine Aldeia im Suco Leuro, Verwaltungsamt Lospalos, Gemeinde Lautém, siehe Leuro